Залуг је насеље у Србији у општини Пријепоље у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 1205 становника.

Демографија 
У насељу Залуг живи 788 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,2 година (34,9 код мушкараца и 37,4 код жена). У насељу има 327 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,20.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.
Према последњем попису, за разлику од пописа 2002. године, у насељу је број становника у порасту.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Пријепоље
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији